Trapets har olika betydelser:

 Trapets – en geometrisk figur där ett område innesluts av fyra sträckor, se fyrhörning
 Trapets (cirkus) – ett gymnastiskt redskap bestående av en enkel pinne eller stång fästad mellan två linor som kan gunga fritt, vanligt förekommande på cirkus
 Trapets (segling) – en anordning på segelbåtar som används för att motverka båtens krängning
 Trapets (film) – en film från 1956
 Trapets (redskap) – en slags mikrolit